Pedi (llengua), sepedi o nord-sotho, parlada a Sud-àfrica i Botswana
 Biografies:
 Quint Pedi (cònsol), besnebot de Juli Cèsar, cònsol el 43 aC
 Gneu Pedi Cast, cònsol sufecte l'any 71
 Quint Pedi (pintor), pintor romà 
 Sext Pedi, jurista roma